Roger de Tosny parfois du Ternois peut se référer à plusieurs personnes, toutes membres de la famille de Tosny :

 Roger I de Tosny († vers 1040) dit aussi le Mangeur de Maures, seigneur de Tosny.
 Roger II de Tosny († 1090/1091). Petit-fils du précédent.
 Roger III de Tosny († vers 1157/1162), seigneur de Tosny. Neveu du précédent.
 Roger IV de Tosny († 1208/1209), seigneur de Tosny. Fils du précédent.

Voir aussi 
 Famille de Tosny
 Baronnage anglo-normand